

Прибільський — село, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Прибільський — хутір, Кугарчинський район, Башкортостан